Osoby o tym nazwisku:
 Giuseppe Volpi − włoski przedsiębiorca i polityk faszystowski
 Giacomo Lauri-Volpi − włoski śpiewak operowy
 Jorge Volpi − meksykański pisarz, dziennikarz i eseista
 Luis Volpi − urugwajski piłkarz
 Sergio Volpi − włoski piłkarz
 Tiago Volpi − brazylijski piłkarz